Schwierigkeitsklettern (engl. lead climbing, seltener difficulty (climbing) oder umgangssprachlich Onsight-Wettkampf) ist die übliche Bezeichnung für eine Disziplin des wettkampfmäßigen Sportkletterns. Die offiziellen internationalen Wettkämpfe werden von der International Federation of Sport Climbing (IFSC) ausgerichtet.

Modus 

Die Athleten müssen anspruchsvolle Routen von etwa 15 bis 20 Meter Höhe onsight, manchmal auch im flash, unter Beachtung eines Zeitlimits klettern. Dabei wird die maximal erreichte Höhe bewertet.

Die Athleten dürfen zu Beginn eines Onsight-Wettkampfes während der Beobachtungszeit die jeweilige Route gemeinsam 6 Minuten lang von unten einsehen, um sich die Kletterzüge zu überlegen und einzuprägen. Danach müssen sie in einem separaten Raum oder Bereich, genannt Isolationszone oder kurz Isolation, auf ihren Einsatz warten, damit die Chancengleichheit gewahrt bleibt und die Reihenfolge der kletternden Athleten keinen Einfluss auf das Resultat hat. Bei im Flash-Modus zu bewältigenden Routen, häufig in der Qualifikation, werden die Routen von den Routenbauern vorgeklettert oder per Video auf bereitgestellten Bildschirmen den Athleten demonstriert, und die anschließende Isolation entfällt.

Internationale Wettkämpfe beinhalten normalerweise zwei Qualifikations- (Flash), eine Semifinal- (Onsight) und eine Finalroute (Onsight).

Hängt ein Athlet das Seil in den letzten Sicherungspunkt einer Route, wird dies mit Top bezeichnet. Falls in der Finalroute zwei oder mehrere Athleten exakt dieselbe Höhe erreichen und auch in den Vorrunden die gleiche Wertung hatten, zählt die benötigte Zeit bis zum Sturz. In diesem Fall wird dann der Kletterer mit der kürzeren Zeit besser platziert.

Am 4. August 2016 beschloss das IOC, dass Schwierigkeitsklettern in einer olympischen Kombination für die Sommerspiele 2020 in das Programm aufgenommen wird, der Wettbewerb besteht aus Speedklettern, Bouldern und Schwierigkeitsklettern. Es wurde erstmals bei den Olympischen Jugend-Sommerspiele 2018 durchgeführt.

Weblinks 
 
 Weltrangliste im Schwierigkeitsklettern der Herren
 Weltrangliste im Schwierigkeitsklettern der Damen

Einzelnachweise 

Klettern